El decreto sobre la separación de la iglesia y el estado y la escuela de la iglesia () fue un acto legal adoptado por el Consejo de Comisarios del Pueblo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia el 20 de enero de 1918 (2 de febrero), entrando en vigor el 23 de enero del mismo año (5 de febrero), el día de la publicación oficial. Instaló la naturaleza secular del poder estatal, proclamó la libertad de conciencia y religión, las organizaciones religiosas privadas de cualquier derecho de propiedad y los derechos de una persona jurídica. También estableció las bases para el despliegue de la propaganda atea y la educación atea.

El decreto fue abolido por el Consejo Supremo el 25 de octubre de 1990.

Referencias

Literatura 
 Dobronovskaya А. P. Отделение церкви от государства в Енисейской губернии (1920—1922 гг.) // Сибирь в XVII—XX веках: Проблемы политической и социальной истории: Бахрушинские чтения 1999—2000 гг.: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. В. И. Шишкина. — Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2002.
 Rassylnikov I. A. Принцип «отделения школы от церкви» как необходимый признак светского государства и его значение в условиях правовой реформы // Правовые реформы в России. — Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2004. — С. 124—129.
 Соколов А. В. (2014). Государство и Православная церковь в России, февраль 1917 — январь 1918 гг. СПб.

Enlaces externos 
 ДЕКРЕТ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА // Древо. Открытая православная энциклопедия
 Elizabeth Sewell. Características comparativas del estado secular e igualdad de organizaciones religiosas

Ateísmo
Religión en Rusia
Decretos soviéticos
Separación Iglesia-Estado